Ute Noack ist der Name folgender Personen:

* Ute Noack (Schwimmerin) (* 1943), deutsche Schwimmerin
 Ute Noack (Skilangläuferin) (* 1961), deutsche Skilangläuferin
 Ute Noack (Synchronsprecherin) (* 1968), deutsche Synchronsprecherin